Coloma ist Ortsname in den Vereinigten Staaten

 Coloma (Indiana)
 Coloma (Kalifornien)
 Coloma (Michigan)
 Coloma (Missouri)
 Coloma (Montana)
 Coloma (Wisconsin), im Waushara County
 Coloma (Town), Town(ship) im Waushara County, Wisconsin
 Coloma Township (Illinois)
 Coloma Charter Township, Michigan

Coloma ist der Familienname folgender Personen:

 José María Márquez Coloma (* 1996), spanischer Handballspieler
 Luis Coloma (1851–1915), spanischer Schriftsteller
 Marcus Coloma (* 1978), amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler

Coloma steht für:
 Coloma (Band)

Siehe auch:
 Santa Coloma